Le FirstEnergy Stadium peut faire référence au :
 FirstEnergy Stadium situé à Cleveland ;
  situé à Reading ;
  situé à Akron.

Voir aussi 
 FirstEnergy